Джоа́нн Уо́лли (, 25 августа 1961, Солфорд, Ланкашир, Англия) — британская актриса и певица.

Биография 
Джоанн Уолли родилась 25 августа 1961 года в Солфорде (графство Ланкашир, Англия, Великобритания), а выросла в Стокпорте (графство Чешир), где окончила «Braeside School of Speech and Drama».

Джоанн дебютировала в кино в 1974 году, сыграв роль Памелы Грэм в телесериале «Coronation Street», в котором она также сыграла роль костюмерши в 1976 году. В 2009 году Уолли сыграла роль Лиз Даймонд в фильме «», за роль которой она получила премию «San Diego Film Critics Society» (2010) в номинации «Лучшее исполнение ансамбля». Всего она сыграла в 66-ти фильмах и телесериалах.

Также Джоанн является певицей и была участницей музыкальных групп «the Slowguns» и «Cindy& The Saffrons».

В 1988—1996 года Джоанн была замужем за актёром Вэлом Килмером (род. 1959). У бывших супругов есть двое детей — дочь Мерседес Килмер (род. 29.10.1991) и сын Джон Уоллэс «Джек» Килмер (род. 06.06.1995).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Поп-вокалисты Великобритании
Киноактрисы Великобритании